Székely Ferenc (Nagybánya, 1966. június 2. –) korábbi romániai, majd 1990-től magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, ellenőr. Bánya- és mélyépítő mérnök, jelenleg ingatlan-értékbecsléssel foglalkozik. 2015.12.01-től az ÉDV Zrt. Víztermelő Bányaüzem üzemvezetője.2017-2021 között az ÉDV Zrt. vezérigazgatója. 

A Pest megyei Budajenőn él. Öt gyermek édesapja, felesége pedagógus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát Romániában tette le, pályafutása során a legfelső szintű magyar labdarúgó-bajnokság, az NB I partbírójaként is tevékenykedett. 2007-ben egy súlyos sérülés következményeként befejezte aktív nemzeti játékvezetői pályafutását. NB. I-es asszisztálások száma: 167

 Első NB. I-es asszisztálása: 1996. november 2.: Haladás - III. kerületi TVE  jv.: Márton Sándor
 Utolsó NB. I-es asszisztálása: 2006. december 10: Győi ETO - Újpest FC jv.: Vad István

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felterjesztése alapján 1998-tól Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nemzetközi játékvezető asszisztens. Az első nemzetközi felnőtt meccsén 1998 őszén mutatkozott be, a Dánia–Wales mérkőzésen. A nemzetközi asszisztensi tevékenységet súlyos sérülés miatt 2007-ben fejezte be.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB megbízására asszisztensként szolgálta a labdarúgást. 2002-ben Magyarországot egyedüliként képviselve a világtornán, Európából mindössze 14 partjelzőt hívtak meg. A világbajnokság előtt Japánba kellett utaznia, ahol ellenőrző tesztelésen (szabályismeret, fizikai állóképesség, egészségügyi ellenőrzés) és felkészítésen vett részt. Asszisztensi közreműködéseinek száma világbajnokságon : 4.

Olimpia
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Konföderációs kupa 
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupának, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálattal bízta meg.

Kupamérkőzés
Aktív pályafutása során négy Bajnokok Ligája, több UEFA-kupa, Intertotó mérkőzésen asszisztált.

Sportvezetőként
2007-től a Pest Megyei Labdarúgó-szövetség JB utánpótlás bizottságának vezetője, az országos JB NB II-es ellenőre. Az MLSZ felterjesztésére 2010-től nemzetközi játékvezető ellenőrként tevékenykedik. 2011-ben a leköszönő Ádám Mihály PMLSZ JB elnököt váltotta a bizottság élén.

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 

Székely Ferenc. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. októtóber 26.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek